Urbanowo – zniesiona nazwa osady w województwie pomorskim, w powiecie starogardzkim, w gminie Bobowo
 Urbanowo – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Dobre Miasto 
 Urbanowo – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie nowotomyskim, w gminie Opalenica 
 Urbanowo (Poznań) – część Poznania

Urbanowo – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Powiacie.

Zobacz też 
 Urbanów